Фалетићи може бити:

 Фалетићи (Источно Сарајево), насељено мјесто у општини Источни Стари Град, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Фалетићи (Стари Град), насељено мјесто у општини Стари Град, град Сарајево, Федерација БиХ, БиХ